Идрисса́ Думбия́ (; ) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Спортинг», выступающий на правах аренды в клубе «Уэска».

Клубная карьера 
Думбия является воспитанником ивуарийского клуба «Бинжервиль». 14 апреля 2016 года подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом», к составу которого присоединился в июле, сразу после открытия трансферного окна.

30 июля 2016 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Мускрон-Перювельз», выйдя на поле в стартовом составе и будучи заменённым на 64-ой минуте Стивеном Дефуром.

22 июня 2018 года было объявлено о его переходе в клуб «Ахмат». 29 июня Думбия подписал пятилетний контракт с грозненским клубом.

15 января 2019 года перешёл в лиссабонский клуб «Спортинг». Сумма трансфера составила 3,8 млн евро. 4 октября 2020 года был отдан в годовую аренду в «Уэску».

Достижения 
 «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Уэска»